Funeralwaffen bezeichnet:

 Totenschild
 Funeralhelm